Санта Круз Акатепек има више значења:

 Општина Санта Круз Акатепек (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Круз Акатепек (Санта Круз Акатепек, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику